

Sigle 
 Platelet factor 4 – fattore piastrinico 4, proteina contenuta nelle piastrine

Altro 
 PF-4 – sigla della USS Sausalito (PF-4), fregata della United States Navy